Памятная книжка — род адрес-календарей и справочных книг, название официальных провинциальных справочных изданий в Российской империи. 

Также в XIX веке в России издавались «памятные книжки» по различным отраслям: педагогика, образование, ремесла. Личную «Памятную книжку» имел И. С. Тургенев, в неё записывались почтовые адреса и дни рождения родных и близких.

История 
В 1855 году губернским начальствам, сначала в Воронеже (по Воронежской губернии), затем и в других краях (странах) России, было разрешено издавать Памятные книжки.

Памятные книжки — это ежегодники официальной справочной информации, выпускавшиеся в 89 губерниях и областях Российской империи с середины 1830-х до 1917 года. Выпускались местными официальными лицами и органами внутренних дел. В другом источнике указано что издавались губернскими статистическими комитетами, обыкновенно под редакцией секретарей этих комитетов, периодическое издание (раз в год). С течением времени научный отдел в этих памятных книжках обособлялся в сборники — например: «Олонецкий Сборник», «Харьковский Сборник», «Временник Эстляндской губернии», «Кубанский Сборник» и другие.

В настоящее время Памятные книжки являются одним из наиболее ценных провинциальных источников информации по истории, важный источник генеалогической информации наряду с такими источниками, как «губернские ведомости», «епархиальные ведомости», «обзоры губерний», «труды губернских ученых архивных комиссий», «списки дворян».

Памятные книжки позволяют получить сведения о составе и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры, быта; наблюдать за изменениями, происходящими в губернии или области год за годом, на протяжении более чем 60 лет. Выявлено более двух тысяч памятных книжек.

Состав памятных книжек 
Во всех губерниях памятные книжки имели свои особенности. В наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела:
 адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правительственных и общественных учреждений с их личным составом),
 административный справочник (сведения об административном делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии, списки населенных мест, списки крупных землевладельцев губернии и так далее),
 статистический обзор (статистические таблицы населения, землевладения, сельского хозяйства, данные по статистике судебной, медицинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, доходов и недоимок и так далее);
 научно-краеведческий сборник (источниковедческие, описательные, научно-исследовательские, археографические и библиографические материалы).

Все перечисленные элементы придают памятным книжкам исключительную ценность и значение комплексных первоисточников для исторических (в том числе генеалогических и биографических), географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований.

Памятным книжкам посвящён научный проект Российской Национальной Библиотеки.

Научный проект 
Российской Национальной Библиотекой ведется научный проект «Памятные книжки губерний и областей Российской империи». Работа по проекту осуществляется в Отделе библиографии и краеведения и Отделе фондов и обслуживания.

Руководство 
 Руководитель проекта: Надежда Михайловна Балацкая, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения РНБ.

Цели 
Основными целями проекта являются:
 выявление с исчерпывающей полнотой сведений обо всех выпусках памятных книжек губерний и областей России за весь период их издания — с указанием всех установленных мест хранения;
 раскрытие содержания всех памятных книжек как источников прежде всего краеведческой информации;
 создание целостного представления о самих памятных книжках как самостоятельном объекте изучения, характеризующем развитие краеведческой, научной, статистической и книгоиздательской деятельности в различных губерниях и областях России.

Охват 
Проектом охвачены официальные памятные книжки всех губерний и областей России, находившихся в составе Российской империи в период с сер. XIX в. по 1917 гг.(в том числе — губерний Царства Польского, Карсской и Квантунской областей).

Планируемый результат 
Главным результатом работы станет 15-томный библиографический справочник «Памятные книжки губерний и областей Российской империи: Указатель содержания», каждый том которого будет посвящён конкретной группе губерний и областей; в последний том войдут дополнения по всем регионам

Источники информации 
Часть рабочих материалов в отсканированном виде размещена на сервере ГИВЦ России  в открытом доступе, но ссылки на отсканированные памятные книжки на самом сайте ГИВЦ не очевидны. Рабочие материалы проекта представляют огромный интерес для людей, занимающихся генеалогией.

Важным, с точки зрения генеалогических поисков, является создание в будущем единого именного указателя фамилий всех лиц, упомянутых в памятных книжках. Создание такого указателя возможно силами энтузиастов.

Примечания

Литература 
 Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836—1917): Предвар. список / Рос. нац. б-ка. — : Б. и., 1994. — 500 с.
 Балацкая Н. М., Вольберг Г. М. Источники по истории населенных пунктов дореволюционной России: (аналит. обзор) // Источники по истории населенных пунктов дореволюционной России. Вып. 1. Печатные источники периода Российской империи (1721—1917 гг.). — СПб., 1996 
 Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836—1917 гг.): указатель содержания. Под ред. Н. М. Балацкой, В. В. Антонова. Т. 1: Европейский Север (Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии) . — СПб., 2002
 Памятные книжки губерний и областей Российской империи: Указатель содержания. Т. 2: Северо-Запад (Новгородская, Псковская и Санкт-Петербургская губернии)  / Под ред. В. В. Антонова, Н. М. Балацкой. — СПб., 2003
 Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1833—1917): сводный каталог-репертуар . — СПб., 2008.

Ссылки 
 Проект Российской Национальной Библиотеки «Памятные книжки губерний и областей Российской империи» 
 Некоторые памятные книжки Российской империи в формате pdf с сайта ГИВЦ с видимыми web ссылками 
 Памятные книжки по различным губерниям Российской Империи 
 Памятные книжки Российской империи в формате pdf, djvu
 Библиотека исторической информации 
 Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1833-1917) сводный каталог-репертуар. 645 с. 2008, Санкт-Петербург 

Генеалогические источники
Исторические источники